Volpone, comédie du dramaturge anglais Ben Jonson, représentée pour la première fois à Londres en 1606. Elle a notamment inspiré les œuvres suivantes :
 Volpone, adaptation par Stefan Zweig, sortie en 1925 ;
 Volpone, film français réalisé par Maurice Tourneur, sorti en 1941 ;
 , opéra comique composé par George Antheil, sorti en 1953 ;
 , téléfilm australien réalisé par , sorti en 1968 ;
 Volpone, téléfilm français réalisé par Frédéric Auburtin, sorti en 2003.